Христиновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Христиновка — село в Мазановском районе Амурской области.

Украина 
 Христиновка — село в Народичском районе Житомирской области.
 Христиновка — город в Черкасской области, административный центр Христиновского района.
 Христиновка — село в Христиновском районе Черкасской области.